Встреча может означать:
 Встреча — собрание, устраиваемое для знакомства, беседы, обсуждения каких-либо вопросов, совместного проведения досуга и тому подобное, и действие по значению глаголов встречать, встречаться, встретить, встретиться.

Топоним 

 Встреча — посёлок в Верхнесалдинском городском округе Свердловской области.
 Встреча — посёлок в составе городского округа Нижняя Салда Свердловской области.
 Встреча — посёлок в составе города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.

Название 
 «Встреча» — рассказ А.П. Чехова.
 
 «Встреча» — студенческий православный журнал, издаваемый Московской духовной академией с 1996 года.